Kokopelli (album), een muziekalbum van de Britse band Kosheen
 Kokopelli (festival), een Belgisch wereldmuziekfestival
 Kokopelli (god), een vruchtbaarheidsgod uit Noord-Amerikaanse indianenculturen
 Kokopelli Records, een platenlabel voor jazz